Натан Хили (; род. 27 февраля 1980 года в Госфорде, Австралия) — австралийский профессиональный теннисист; победитель трёх турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Натан — старший из трёх братьев в семье Грега и Ян Хили; отец — электрик, а также теннисный тренер Натана, мать — патолог в госпитале.

Австралиец в теннисе с девяти лет.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1998 году. В том сезоне он выиграл первые парные турниры серии ITF Futures. В 1999 году в паре с Полом Хенли дебютировал в основных парных соревнованиях турнира серии Большого шлема Открытого чемпионата Австралии. В июле 2000 года с ним же выиграл первый турнир из серии «челленджер» в Схевенингене. В июле 2001 года, все так же в паре с Полом Хенли, Хили выиграл первый титул на соревнованиях ATP-тура на турнире в Сопоте. В конце октябре того же года они смогли дойти до финала турнира в Токио. В январе 2003 года они выигрывают титул на турнире в Сиднее.

В сентябре 2004 года на турнире в Пекин, пройдя квалификационный отбор Натан впервые выступил в основной сетке одиночного турнира ATP, но проиграл в первом же раунде. В 2005 аналогичный дебют состоялся и на турнирах серии Большого шлема: на Открытом чемпионате Австралии Хили смог выйти во второй раунд. В сентябре 2005 года совместно с американцем Джастином Гимельстобом выиграл парные соревнования в Пекине. В 2006 году на Открытом чемпионате Австралии сумел выйти в третий раунд, что является его высшим достижениям на турнирах Большого шлема. В августе 2010 года завершил профессиональную карьеру.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (6)

Победы (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ATP в парном разряде (6)

Победы (3)

Поражения (3)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (42)

Победы (26)

Поражения (16)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Австралии